

Hotelketen
Hilton, Amerikaanse hotelketen
Conrad Hilton, Amerikaans zakenman, oprichter van Hilton-hotelketen, overgrootvader van Nicky en Paris
Nicky Hilton, Amerikaans model, zus van Paris
Paris Hilton, Amerikaans model, actrice en zangeres, zus van Nicky

Plaatsen

Australië
Hilton (Zuid-Australië)

Verenigd Koninkrijk

 Hilton (Cambridgeshire)
 Hilton (Cumbria)
 Hilton (Derbyshire)
 Hilton (Dorset)
 Hilton (North Yorkshire)

Verenigde Staten
Hilton (New York)

Personen
 Conrad Hilton (1887), oprichter van de Hilton-hotelketen
 Hilton Valentine (1943-2021), Brits popgitarist van The Animals
 John Hilton (tafeltennisser) (1947), een Engels voormalig tafeltennisser
John Hilton (voetballer) (2001), een Amerikaans voetballer
Paris Hilton (1981), een Amerikaanse socialite
Vitorino Hilton de Silva (1977), Braziliaans voetballer, kortweg Hilton genoemd